Горки — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в юго-западной части района, у административной границы  с Новгородской областью, в лесной местности, вблизи деревни Збруд, урочищ Сусницы, Дроздово. Произрастает ольха, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Горки вошла в состав образованного муниципального образования Хрединская волость с 1 января 2006 года.

До апреля 2015 года деревня Горки входила в  Хрединскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ   деревня Горки, вместе с другими селениями упраздненной Хрединской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Вывоз леса, деревообработка.

Транспорт 
Лесная дорога.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района